

Geografia

Niemcy 
 Kreutzen – dzielnica gminy Starkenberg, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Krojczyn

Zobacz też 
 Kreuzen